

Geografia

Niemcy 
 Bonstetten – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Augsburg

Szwajcaria 
 Bonstetten – gmina

Osoby 
 Karl Viktor von Bonstetten – szwajcarski pisarz